La osteítis es un término general para la inflamación de hueso. Más específicamente, puede referirse a una de las siguientes condiciones: 
 Osteítis fibrosa quística (u Osteítis fibrosa, o enfermedad de Von Recklinghausen): una complicación del hiperparatiroidismo en la cual los huesos se tornan blandos y se deforman.
 Osteítis deformante o enfermedad de Paget.
 Osteítis por radiación: descenso en la densidad ósea con un desarrollo posterior de áreas con una apariencia esclerótica.
 Osteítis alveolar: Infección en el maxilar que resulta muy dolorosa. Suele producirse tras una extracción dental o por el uso de determinados medicamentos contra la osteoporosis, bifosfonatos como el Prolia inyectable, efecto adverso de los mismos.
 Osteítis condensante o esclerosante.
 Osteítis condensante del ilíaco 
 Osteítis púbica: inflamación dolorosa del periostio, hueso, cartílago y ligamentos de las estructuras de la cintura pélvica anterior y es una complicación postoperatoria.

Referencias 

Enfermedades inflamatorias
Enfermedades reumatológicas